Magnet – comune francese del dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Magnet – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Nebraska
 Magnet – album di Robin Gibb del 2003
 Magnet link – Schema Magnet URI

Pagine correlate 
Magnete (disambigua)